Een Heilige Naam Jezuskerk is een kerk, genoemd naar de Heilige Naam Jezus.

België 
 Heilige Naam Jezuskerk (Grootlo)
 Heilige Naam Jezuskerk (Wilrijk)

Duitsland 
 Naam-van-Jezuskerk (Bonn)

Frankrijk 
 Église du Saint-Nom-de-Jésus (Le Jonquet) (La Rochegiron)
 Église Saint-Nom-de-Jésus (Les Rouvières) (Saint-Julien)

Italië 
 Chiesa del Santissimo Nome di Gesù of Chiesa del Gesù, Rome

Nederland 
 Heilige Naam Jezuskerk (Broekhuizenvorst)
 Heilige Naam Jezuskerk (Lierop)

Jezus